Acacia retinodes subsp. retinodes é uma variedade de planta com flor pertencente à família Fabaceae. 

A autoridade científica da variedade é Schltdl., tendo sido publicada em Linnaea 20: 664 (1847).

Portugal 

Trata-se de uma variedade presente no território português, nomeadamente em Portugal Continental.

Em termos de naturalidade é introduzida na região atrás indicada.

Protecção 

Não se encontra protegida por legislação portuguesa ou da Comunidade Europeia.

Bibliografia 

 Sequeira M, Espírito-Santo D, Aguiar C, Capelo J & Honrado J (Coord.) (2010). Checklist da Flora de Portugal (Continental, Açores e Madeira). Associação Lusitana de Fitossociologia (ALFA).
 Checklist da Flora do Arquipélago da Madeira (Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens) - Grupo de Botânica da Madeira
 Acacia retinodes - Portal da Biodiversidade dos Açores
 Acacia retinodes var. retinodes - The Plant List (2010). Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (consultado em 14 de dezembro de 2014).
 Acacia retinodes - International Plant Names Index
 
 Clement, B.A., Goff, C.M., Forbes, T.D.A. Toxic Amines and Alkaloids from Acacia rigidula, Phytochem. 1998, 49(5), 1377.

Ligações externas 

 Acacia retinodes - Flora Digital de Portugal. jb.utad.pt/flora.
 Acacia retinodes var. retinodes - Flora-on
 Acacia retinodes var. retinodes - The Euro+Med PlantBase
 Acacia retinodes - Flora Vascular
 Acacia retinodes - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Acacia retinodes var. retinodes - JSTOR Global Plants
 Acacia retinodes var. retinodes - Flora Europaea
 Acacia retinodes var. retinodes - NCBI Taxonomy Database
 Acacia retinodes var. retinodes - Global Biodiversity Information Facility
 Acacia retinodes var. retinodes - Encyclopedia of Life
 World Wide Wattle
 Acacia-world
 Wayne's Word on "The Unforgettable Acacias"
 ILDIS Legume Web
 Flora identification tools from the State Herbarium of South Australia
 FAO Timber Properties of Various Acacia Species

Flora de Portugal
r